Kwon Soon-woo era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Christopher O'Connell ha sconfitto Yosuke Watanuki con il punteggio di 6-1, 6-7(5-7), 6-3.

Teste di serie 

  Christopher O'Connell (campione)
  John Millman (quarti di finale, ritirato)
  Kaichi Uchida (quarti di finale)
  Damir Džumhur (quarti di finale)

  Wu Tung-lin (quarti di finale) 
  Hiroki Moriya (primo turno) 
  Yosuke Watanuki (finale) 
  Zdeněk Kolář (primo turno)

Qualificati 

  Hong Seong-chan (primo turno)
  Taisei Ichikawa (primo turno)
  Ryota Tanuma (primo turno)

  Jonathan Mridha (primo turno)
  James Kent Trotter (secondo turno) 
  Yuki Mochizuki (primo turno)

Lucky loser 

  Rimpei Kawakami (secondo turno)

Wildcard 

  Shinji Hazawa (primo turno)
  Tomoya Fujiwara (primo turno)

  Masamichi Imamura (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Keio Challenger 2022